Финал Кубка африканских наций 2013 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2013, который состоялся 10 февраля на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге между сборными Нигерии и Буркина-Фасо. Победителем матча со счётом 1-0 стала сборная Нигерии. Единственный мяч в игре забил полузащитник «суперорлов» Сандэй Мба. Незадолго до начала матча прошла церемония закрытия турнира. Решение провести финал на этом стадионе было объявлено в мае 2012 года.

Сборная Нигерии как победитель Кубка африканских наций 2013 будет представлять Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 2013.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Финал
События 10 февраля
Февраль 2013 года
Международные спортивные соревнования в Йоханнесбурге
Международные соревнования по футболу в ЮАР
Спорт в ЮАР в 2013 году
Матчи сборной Нигерии по футболу
Сборная Буркина-Фасо по футболу
2010-е годы в Нигерии
2010-е годы в Буркина-Фасо